Флаг внутригородского муниципального образования Се́верное Медве́дково в Северо-Восточном административном округе города Москвы Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 октября 2004 года и внесён в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера ?.

Описание 
«Флаг муниципального образования Северное Медведково представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

На голубом полотнище помещено изображения белого медведя и белой восьмиконечной звезды над ним.

Габаритные размеры изображения звезды составляют 1/6 длины и 1/4 ширины полотнища флага. Центр изображения звезды равноудалён от боковых краёв полотнища и находится на расстоянии 3/16 ширины полотнища от его верхнего края.

Габаритные размеры изображения медведя составляют 1/2 длины и 7/16 ширины полотнища. Центр изображения медведя равноудалён от боковых краёв полотнища и находится на расстоянии 1/4 ширины полотнища флага от нижнего края полотнища».

Обоснование символики 
Белый медведь символизирует топоним «Медведково». Первым владельцем земель, на территории которых расположено современное муниципальное образование Северное Медведково, был прадед знаменитого князя Д. М. Пожарского — В. Ф. Пожарский по прозвищу Медведь.

Полярная звезда и голубой («холодный») цвет полотнища символизируют топоним «Северное».

Примечания

Литература